Grupp E i världsmästerskapet i fotboll 2022 spelades mellan den 23 november och 1 december 2022. Gruppen bestod av Spanien, Tyskland, Japan och Costa Rica. De två bästa lagen gick vidare till åttondelsfinal. Spanien och Tyskland var de givna favoriterna att gå vidare från gruppen.

Lottning 
Vid lottningen av grupperna den 1 april 2022 i Doha fastställdes vilka fyra lag som ska spela i grupp E.

Tabell

Matcher

Tyskland mot Japan 

{{Resultat med trupp|id=GER-JPN
|nr       = 11
|bild     = GER-JPN 2022-11-23.svg
|datum    = 23 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = İlkay Gündoğan 
|mål2     =  Ritsu Dōan Takuma Asano
|arena    = Khalifa International Stadium
|spelplats= Doha
|publik   = 42608
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Ritsu Dōan
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Spanien mot Costa Rica 

{{Resultat med trupp|id=ESP-CRC
|nr       = 10
|bild     = ESP-CRC 2022-11-23.svg
|datum    = 23 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 3 – 0
|mål1     = Dani Olmo Marco Asensio Ferran Torres Gavi Carlos Soler Álvaro Morata 
|mål2     = 
|arena    = Al Thumama Stadium
|spelplats= Doha
|publik   = 40013
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Gavi
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Japan mot Costa Rica 

{{Resultat med trupp|id=JPN-CRC
|nr       = 25
|bild     = JPN-CRC 2022-11-27.svg
|datum    = 27 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Keysher Fuller
|arena    = Ahmad bin Ali Stadium
|spelplats= Al Rayyan
|publik   = 41479
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Keysher Fuller
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Spanien mot Tyskland 

{{Resultat med trupp|id=ESP-GER
|nr       = 28
|bild     = ESP-GER 2022-11-27.svg
|datum    = 27 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Álvaro Morata 
|mål2     =  Niclas Füllkrug
|arena    = Al Bayt Stadium
|spelplats= Al Khor
|publik   = 68895
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Álvaro Morata
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Japan mot Spanien 

{{Resultat med trupp|id=JPN-ESP
|nr       = 43
|bild     = JPN-ESP 2022-12-01.svg
|datum    = 1 december 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Ritsu Dōan Ao Tanaka 
|mål2     =  Álvaro Morata
|arena    = Khalifa International Stadium
|spelplats= Doha
|publik   = 44851
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Ao Tanaka
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Costa Rica mot Tyskland 

{{Resultat med trupp|id=CRC-GER
|nr       = 44
|bild     = CRC-GER 2022-12-01.svg
|datum    = 1 december 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Yeltsin Tejeda Manuel Neuer 
|mål2     =  Serge Gnabry Kai Havertz Niclas Füllkrug
|arena    = Al Bayt Stadium
|spelplats= Al Khor
|publik   = 67054
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Kai Havertz
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Avstängningar 
Fair play-poäng kommer att användas som tiebreaker om lagens totala resultat och inbördes möte är oavgjort. Dessa beräknas utifrån gula och röda kort som erhållits i alla gruppspelsmatcher enligt följande. 

 Första gula kortet: minus 1 poäng;
 Indirekt rött kort (andra gula kortet): minus 3 poäng;
 Direkt rött kort: minus 4 poäng;
 Gult kort och direkt rött kort: minus 5 poäng;

Endast ett av ovanstående avdrag kan tillämpas på en spelare i en match.

Källor 

Världsmästerskapet i fotboll 2022